Александр из Эг (; I в.) — философ-перипатетик, ученик Созигена Александрийского и наставник Нерона. Жил в Риме в I веке.

Он написал комментарии к трудам Аристотеля «Категории» и «О небе». В XIX веке Александру из Эг ошибочно пытались приписать некоторые сочинения Александра Афродисийского.

Примечания 

Перипатетики
Философы I века
Комментаторы Аристотеля